Marimba kan syfta på följande:
 Marimba, ett slagverksinstrument
 Município Marimba, en kommun i Angola